Том Дэвис (; род. 27 апреля 1979; Лондон, Великобритания) — британский комедийный , наиболее известный по роли детектива Слита в комедии телеканала BBC «Убийство в Саксвилле». Появившись в шоу BBC «Я этого добьюсь» в июне 2020 года, он озвучил провокационную шутку, сказав, что среди всех гостей ужина он был единственным, кто не мог позволить себе купить дом в Лондоне, своем родном городе.

Биография 
До карьеры на телевидении Дэвис работал строителем деревянных конструкций, торговцем на рынке и комиком. Когда его друг работал ассистентом на шоу Bo' Selecta, они продемонстрировали несколько видео своих комедийных скетчей продюсеру Ли Фрэнсис, который пригласил Дэвиса поучаствовать в шоу. В течение последующих лет он играл различные комедийные роли на телевидении. В 2015 году снялся в фильме «Убийство в Саксвилле» и стал его соавтором. Это импровизированное шоу, в котором известные гости должны помочь детективу Слиту раскрыть вымышленное преступление, стало культовым. В 2016 году успех Дэвиса был признан «прорывом» академией BAFTA. В этом же году он снялся в фильмах «Перестрелка» и Prevenge .

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Авторство

Ссылки

Внешние ссылки 

 
Википедия:Биографии современников